Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1980 година e 31-ви пореден.

Започва на 13 януари 1980 г. и завършва на 5 октомври.

Съдържа в календара 14 старта.

Пилоти и отбори

Стартове

Класиране

При пилотите

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони